Valles kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Valles, Bolzano – ort, Trentino-Alto Adige, Bolzano,

Mexiko 

 Ciudad Valles, stad i San Luis Potosí,

Spanien 

 Vallés, kommun i Valencia, Província de València,